Kabe peut faire référence à :

Patronymes 

 Masayoshi Kabe (1949-2020), bassiste et guitariste mi-français mi-japonais.
 Kabe, pseudonyme de l'écrivain espérantiste polonais Kazimierz Bein (1872-1959).
  (1985-), sauteuse en ski japonaise.

Toponymes 

 Kabe, une localité du Cameroun située dans le département du Logone-et-Chari et la Région de l'Extrême-Nord.
 Kabe, un affluent de la rivière Dwa, elle-même affluent de la Mongala au Congo.
 Kabe, une circonscription de la région de Caprivi, en Namibie.
 Kabe, une banlieue de Hiroshima au Japon.

Divers 
 Kabe (Les Murs), court roman de Kōbō Abe (1951).
 Kabe, un personnage de Star Wars interprété par Rusty Goffe
 Kabe, un constructeur de caravanes dans les pays scandinaves.
 KABE est un code  de l’aéroport d'Allentown-Bethlehem-Easton, en Pennsylvanie, aux États-Unis.